Amy Ellingson – pittrice statunitense
 Evan Ellingson – attore statunitense
 Greg Ellingson – giocatore di football canadese
 Lindsay Ellingson – supermodella statunitense
 Mary Ross Ellingson – archeologa statunitense